Carlos může být:

 Carlos (jméno) – mužské křestní jméno, španělská obdoba jména Karel

konkrétní osoby
 Iljič Ramirez Sánchez zvaný Carlos – venezuelský terorista
 Roberto Carlos – brazilský fotbalista

v kultuře
 Don Carlos (Verdi) – opera Giuseppe Verdiho